Дмитрий Павленко:
 Павленко, Дмитрий Владимирович (род. 1991) — российский гандболист.
 Павленко, Дмитрий Поликарпович (1917—1986) — советский железнодорожник, Герой Социалистического Труда.
 Павленко, Дмитрий Юрьевич (род. 1971) — российский актёр.